

Geografia
 Naselje (insediamento) – entità amministrativa in cui è suddiviso il territorio della Croazia
 Naselje (insediamento) – entità amministrativa in cui è suddiviso il territorio della Slovenia